Trialware je vrsta programske podrške. Funkcionalna je samo određeno vrijeme, obično petnaest ili trideset dana ili se može upotrijebiti neovisno o vremenu kad je instalirano, nego ograničenje je svedeno na broj puta koliko se može koristiti. Poslije istega probnog ("trial") roka upotrebljiva je samo djelimice ili je neupotrebljiva. Sličan je koncept shareware i demo.

Izvori 

Vrste programske podrške